est une expression anglo-saxonne signifiant « certaines personnes ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de Clive Donner sorti en 1962 ;

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de LeAnn Rimes présente sur l'album  sorti le  ;

  (Ton désir), chanson d'Ocean Drive présente sur l'album  sorti en .